Prolimnocyon (Пролимнокион — „прије Лимнокиона”) је изумрли парафилетски род плаценталних сисара из изумрле породице Limnocyonidae, који је у периоду од касног палеоцена до средњег еоцена настањивао подручје Сјеверне Америке и Азије.

Етимологија назива

Опис 
Врста Prolimnocyon atavus је тежила од 0,98 до 2,54 kg. Зубна формула код врсти из овог парафилетског рода је . Лобање код ови врста су биле уске са дугом њишком и са дугом и плитком вилицом. Трећи пар горњи преткутњака (P3) има троструки коријен, први пар доњи преткутњака (p1) има један коријен, док је трећи пар горњи и доњи кутњака (M3/m3) је знатно умањен (тј. редукован) и трећи доњи кутњака (m3) има или једноструки или двоструки коријен. Ове врсте су се кретале плантиградно и биле су способне да се пењу по дрвећу.

Понашање и палеоекологија 
Врсте из рода Prolimnocyon су биле копнени предатори који су у прошлости Сјеверне Америке, Европе и Азије настањивали плавне равнице и копнене екосистеме. Ове врсте нису биле прилагођене брзом трчању, али су зато биле добри пењачи.

Систематика

Класификација 
{|class="wikitable"
|+ style="text-align:center;border:1px solid gray;background-color:#ACE1AF" |Род: (парафилетски род) 
|-
! Врсте: !! Распрострањеност фосилаи локација: !! Временскираспон:
|- style="vertical-align:center;"
|†P. antiquus 
| (Вајоминг)
|54,9 до 46,2 мил. год.
|- style="vertical-align:center;"
|†P. atavus 
| (Вајоминг и Колорадо)
|53,0 до 50,3 мил. год.
|- style="vertical-align:center;"
|†P. chowi 
| (аутономна регија Унутрашња Монголија)
|57,0 до 55,3 мил. год.
|- style="vertical-align:center;"
|†P. eerius 
| (Вајоминг)
|54,9 до 50,5 мил. год.
|- style="vertical-align:center;"
|†P. haematus 
| (Вајоминг и Колорадо)
|54,9 до 50,5 мил. год.
|- style="vertical-align:center;"
|†P. sp. [South Pass, Green River Basin, Wyoming] <ref>Kathleen M. Muldoon, Gregg F. Gunnell, John-Paul Zonneveld, William S. Bartels (2018.) "New species of Hyaenodonta (Mammalia) from the early Middle Eocene at South Pass, Green River basin, Wyoming", in "The Society of Vertebrate Paleontology 78th annual meeting"</ref>
| (Вајоминг)
|50,0 до 49,2 мил. год.
|}

 Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе парафилетског рода Prolimnocyon''.
{{clade |style=font-size:85%;line-height:100%;background-color:#E5E4E2;
|grouplabel1=
|label1= †Hyaenodonta 
|1= }}

Временска распрострањенст парафилетског рода Prolimnocyon унутар породице Limnocyonidae

Види још 
 Класификација сисара
 Limnocyonidae

Референце

Литература 

 M. C. McKenna (1960.) "Fossil Mammalia from the early Wasatchian Four Mile fauna, Eocene of northwest Colorado." University of California Publications in Geological Sciences 37(1):1-130
 L. Van Valen (1966.) "Deltatheridia, a new order of Mammals." Bulletin of the American Museum of Natural History 132(1):1-126
 L. Van Valen (1967.) "New Paleocene insectivores and insectivore classification." Bulletin of the American Museum of Natural History 135(5):217-284
 S. Peigné, M. Morlo, Y. Chaimanee, S. Ducrocq, S. T. Tun and J. J. Jaeger (2007.) "New discoveries of hyaenodontids (Creodonta, Mammalia) from the Pondaung Formation, middle Eocene, Myanmar—paleobiogeographic implications." Geodiversitas 29(3):441-458
 K. D. Rose, A. E. Chew, R. H. Dunn, M. J. Kraus, H. C. Fricke and S. P. Zack (2012.) "Earliest Eocene mammalian fauna from the Paleocene-Eocene Thermal Maximum at Sand Creek Divide, southern Bighorn Basin, Wyoming." University of Michigan Papers on Paleontology 36:1-122
 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Северне Америке
Изумрли сисари Азије
Полифилетски и парафилетски таксони сисара